miejscowości na Białorusi
 Iwanauka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim
 Iwanauka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim
 Iwanauka – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim, w sielsowiecie Lenin
 Iwanauka – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim, w sielsowiecie Nisimkawiczy
 Iwanauka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Iwanauka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Iwanauka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim
 Iwanauka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim
 Iwanauka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie starodoroskim
 Iwanauka – osiedle w obwodzie mohylewskim, w rejonie białynickim
 Iwanauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim
 Iwanauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kliczewskim
 Iwanauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kościukowickim, w sielsowiecie Dziamidawiczy
 Iwanauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kościukowickim, w sielsowiecie Nowyja Samatewiczy
 Iwanauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie krzyczewskim
 Iwanauka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim
 Iwanauka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie horodeckim

Zobacz też 
 Iwanówka

be:Іванаўка#Населеныя пункты